O

Sigle 
 Mailing list – sistema organizzato per le discussioni via email
 Marxismo-leninismo – Ideologia politica
 Merrill Lynch – banca statunitense

Codici 
 ML – codice vettore IATA di African Transport Trading and Investment Company
 ml – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua malayalam
 ML – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Mali
 ML – codice ISO 3166-2:CL della regione del Maule (Cile)
 ML – codice ISO 3166-2:ES di Melilla (Spagna)
 ML – codice ISO 3166-2:GN di Mali (Guinea)
 ML – codice ISO 3166-2:IN di Meghalaya (India)

Informatica 
 Abbreviazione di machine learning
 .ml – dominio di primo livello del Mali
 ML – linguaggio di programmazione

Altro 
 ml – "metro lineare": simbolo spesso impiegato impropriamente per indicare il metro
 ml in meccanica quantistica denota il numero quantico magnetico.
 ML – millecinquanta nel sistema di numerazione romano
 ML – simbolo del megalitro
 mL – simbolo del millilitro
 ML, Magnitudo locale (Scala Richter)
 ML – targa automobilistica di Mansfelder Land (Germania)